

Geografia 
Magrè sulla Strada del Vino, comune della provincia autonoma di Bolzano;
Magrè, comune soppresso della Provincia autonoma di Bolzano, ora parte di Magrè sulla Strada del Vino;
Magrè, frazione del comune di Lavarone, in provincia di Trento;
Magrè, frazione del comune di Schio, in provincia di Vicenza;
Monte Magrè, frazione del comune di Schio, in provincia di Vicenza.

Altro 
 Magrè, nobile famiglia vicentina che fece costruire il palazzo Angaran.